Sezon 2013/2014 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpocznie się 29 listopada 2013 roku w niemieckim mieście Altenberg. Ostatnie zawody z tego cyklu zostaną rozegrane również w Niemczech 25 stycznia 2014 roku na torze w Oberhofie.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Drużynowo (sztafety mieszane)

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 Kalendarz

2013 w saneczkarstwie
2014 w saneczkarstwie
Puchar Świata w saneczkarstwie